Петър Павлов може да се отнася за:

 Петър Павлов, български революционер от ВМОРО;